«Стамптаун» () — американский телесериал, премьера состоялась 25 сентября 2019 на канале ABC. Стамптаун () — «прозвище» города Портленд, где развиваются события сериала.

28 октября 2019 года канал ABC расширил первый сезон сериала до 18 серий. 21 мая 2020 года канал ABC продлил телесериал на второй сезон.. В сентябре 2020 года было объявлено, что сериал не вернется на ABC, из-за задержки производства, вызванные пандемией COVID-19, это означает что сериал не будет готов до апреля 2021 года.  ABC , как сообщается, пытается продать сериал в другую сеть или на потоковый сайт.

Сюжет 
Сериал рассказывает о ветеране войны в Афганистане Декс Париос, которая становится частным детективом в Портленде, штат Орегон. Декс вся в долгах, страдает от посттравматического расстройства, на её попечении брат с синдромом Дауна. Тем не менее, женщина не унывает и не лезет в карман за острым словом. Несколько первых дел связано с казино и его владелицей, местным криминальным авторитетом Сью Линн.

В ролях

Основной состав 
 Коби Смолдерс — Декс Париос
 Джейк Джонсон — Грей Макконнелл
 Майкл Или — детектив Майлз Хоффман
 Танту Кардинал — Сью Линн
 Кэмрин Мангейм — лейтенант Косгроув
 Коул Сибус — Ансель Париос
 Адриан Мартинес — Туки

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2019)

Производство

Разработка 
29 января 2019 стало известно о заказе пилотного эпизода телесериала. Пилот был написан Джейсоном Ричманом, который является исполнительным продюсером наряду с Рубеном Флейшером, Дейвом Бернадом, Грегом Руккой, Мэтью Саутвортом и Джастином Гринвудом.

Кастинг

Съемки

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США, запущенные в 2019 году
Экранизации комиксов Oni Press
Телесериалы США, завершённые в 2020 году